Guillaumont est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antoine Guillaumont (1915-2000), historien du christianisme oriental ancien ;
 Robert Guillaumont (1933-), professeur honoraire de l’Université de Lyon, spécialiste en chimie.

Patronyme français